FSR steht als Abkürzung für:

 Fachschaftsrat, Interessenvertretung der Studierenden
 Fachschulreife, ein Schulabschluss

 Force Sensing Resistor, Markenname eines Messelements
 Free spectral range, siehe Freier Spektralbereich
 Frühstyxradio, Comedy-Sendung
 FidelityFX Super Resolution (FSR), eine Grafikrenderingtechnologie der Firma AMD

Abkürzung